Mittenwalde (Mark)
Mittenwalde (Uckermark)